Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Michishio :
 le Michishio, un destroyer de classe Asashio lancé en 1937 et coulé en 1944 ;
 le Michishio, un sous-marin de classe Oyashio lancé en 1997 et toujours en service.

Michishio